Tanaisia är ett släkte av plattmaskar. Tanaisia ingår i familjen Eucotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Tanaisia